Paul Lawrence Dunbar School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

* Paul Lawrence Dunbar School (Florida), NRHP-Nr. 92000025
 Paul Lawrence Dunbar School (Pennsylvania), NRHP-Nr. 86003274